Mohammed Chahtahtinsky (1846-1931), homme politique, écrivain, linguiste, sujet russe puis citoyen soviétique.
   (1881-1924), commissaire du peuple pour le contrôle d’État de la république socialiste des soviets d’Azerbaïdjan, signataire en 1921 du traité de Kars.